Lott kan syfta på:

 Lott – ett bevis på deltagande i ett lotteri
 Lott (efternamn)
 Jordlott – ett mindre område mark
 Kolonilott – en mindre andel av en koloniträdgård
 Omlott – en drapering eller ett sätt att stänga plagg genom att slå tyget i kors om bålen/bröstet